Hippocentrum — афротропический род слепней из подсемейства Tabaninae, трибы Haematopotini. Название рода происходит от  — «лошадь» и  — «шпора».

Внешнее строение 
Небольшие (7—9 мм) стройные мухи, покрытые короткими волосками. Голова широкая. Глаза голые. Первый членик щупиков тонкий, последний членик — в форме равнобедренного треугольника. Усики очень длинные и тонкие, первый сегмент почти в шесть раз длиннее второго. Среднняя часть лица немного выпуклая. Крылья затемнённые или несколькими светлыми и тёмными полосами, в покое складываются крышеобразно.

Биология 
Имаго обитают в саванне, галерейных лесах. Самки нападают на человека, способны переносить возбудителей лоаоза. В ожидании жертвы слепни сидят вниз головой на прибрежных растениях около заводей и ручейков.

Классификация 
Род включает пять видов:

Примечания 

Tabaninae
Насекомые Африки
Роды двукрылых